Фатых Гарифович Мухамедьяров (; 1884—1950) — советский государственный деятель здравоохранения и учёный, доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда.

Биография 
Родился 25 декабря 1883 года (6 января 1884 года по новому стилю) в деревне Большие Яки Кукморской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Первоначальное образование получил в родной деревне, в возрасте 13 лет его отдали для продолжения обучения в казанское медресе при Апанаевской мечети. По окончании медресе в нём же математику, арабский язык и одновременно учился в русском классе при медресе Старо-Татарской слободы и в Казанской татарской учительской школе. В 1907 году Фатых сдал экзамен на звание учителя начального русско-татарского училища. В 1913 году поступил и в 1917 году окончил Казанский императорский университет, обучался на медицинском факультете.

После окончания университета был призван на военную службу в Русскую императорскую армию и направлен в Киевский военный округ полковым врачом. Начал участвовать в работе солдатских комитетов, был избран делегатом в Национальное собрание воинов-татар Внутренней России и Сибири и находился до января 1918 года в Уфе. Вернувшись в Казань, участвовал в работе Совета городского хозяйства, где руководил медико-санитарным отделом. Вскоре был мобилизован в РККА в 4-ю Уральскую дивизию под командованием В. Н. Блюхера, затем — в Татарскую бригаду.

В сентябре 1920 года Фатых Гарифович был отозван в Казань и вся его последующая жизнь была связана со здравоохранением. С 1920 года заведовал отделом охраны здоровья детей при Народном комиссариате здравоохранения Татарской АССР, затем стал заместителем, а с конца 1922 года — народным комиссаром здравоохранения ТАССР, проработав в этой должности до 1927 года. В июле 1923 года ему было присвоено звание Героя Труда.

С 1926 года Ф. Г. Мухамедьяров начал педагогическую деятельность. Стал ассистентом, а потом доцентом кафедры социальной гигиены Казанского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ, ныне Российская медицинская академия последипломного образования), В августе 1932 года был избран заведующим кафедры социальной гигиены Казанского государственного медицинского института (ныне Казанский государственный медицинский университет, где Фатых Гарифович трудился до конца жизни. В 1933 году ему было присвоено звание профессора, в 1935 году — присуждена степень доктора медицинских наук. Работу на кафедре социальной гигиены он совмещал с должностью директора Татарского института социальной гигиены (1930—1935), читал курс социальной гигиены в Казанском медицинском техникуме. Был автором многих научных работ.

В годы Великой Отечественной войны распространял санитарно-гигиенические знания среди населения Татарской АССР, где находились военные госпитали, а также продолжал заниматься научной деятельностью.

Умер 30 января 1950 года в Казани. Его сын — Шамиль Мухамедьяров тоже стал учёным.

В честь татарского учёного в Казани была названа одна из улиц.

Известные адреса 

 Казань, Тукаевская улица, дом 80.

Источники 
 «Татарский энциклопедический словарь». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998.
 «Татарская энциклопедия». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Мухамедьяров Фатых Гарифович
 Здание Казанского мединститута, где работали видные деятели советского здравоохранения Курашов Сергей Владимирович, Мухамедьяров Фатых Гарифович и другие ученые
 Научно-педагогические школы Казанской государственной медицинской академии
 Неистребимая тяга к знаниям

Участники Гражданской войны в России
Доктора медицинских наук
Герои Труда
Преподаватели Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанской государственной медицинской академии